Plaats in Indonesië
 Plosowangi (Cawas), een plaats in het bestuurlijke gebied Klaten in de provincie Midden-Java
 Plosowangi (Tersono), een plaats in het bestuurlijke gebied Batang in de provincie Midden-Java